Gnophos serraria är en fjärilsart som beskrevs av Jules Pièrre Rambur 1858. Gnophos serraria ingår i släktet Gnophos och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
serraria